Брунджадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Брунджадзе, Васпия Ибраимовна (1932—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Брунджадзе, Ниязи Изетович (род. 1964) — советский и украинский футболист.